In Italien gibt es 25 Nationalparks. Insgesamt stehen so 1,5 Millionen Hektar unter Schutz, dies entspricht 5 Prozent der Landesfläche. Bis August 2012 waren allerdings nur 22 Gebiete bei der IUCN als Schutzgebiete der Kategorie II (Nationalpark) eingetragen.

Liste

Siehe auch 
 Regionalparks in Italien

Weblinks 
 Website über die Nationalparks in Italien
 Nationalparks, Naturparks, Reservate und weitere Schutzgebiete in Italien (italienisch, englisch, deutsch und französisch)

!
Italien
Liste (Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz in Italien)